2758 км, 2758-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2758 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Омская область). Код 831985.
 2758 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Омская область). Код 825151.